Roger Cardinal ist der Name folgender Personen:

* Roger Cardinal (Kunsthistoriker) (1940–2019), britischer Kunsthistoriker
 Roger Cardinal (Regisseur) (1940–2017), kanadischer Filmregisseur